Нова зора може да се отнася за:
 Нова зора (партия), партия в България
 Нова зора (теленовела), мексикански сериал